Il campionato di Serie C 1942-1943 fu l'ottava edizione del torneo italiano di calcio di terzo livello. Era gestito da un unico organismo, il Direttorio Divisioni Superiori con sede a Roma.

Stagione 
Il protrarsi della guerra aveva creato una difficilissima situazione economica in Italia. L'ordine del regime fascista fu quello di continuare i campionati di calcio, nella vana intenzione di trasmettere alla popolazione un senso di normalità, ma nelle serie inferiori fu necessaria una riforma dei tornei che alleviasse i gravi disagi finanziari ed organizzativi a cui dovevano sopperire le piccole società, già costrette a far fronte alla chiamata alle armi dei giocatori sia volontari che in età militare. In Serie C la soluzione fu trovata distribuendo le squadre su un maggior numero di gironi (dodici) di minori dimensioni (in media dodici squadre ognuno), riducendo in tal modo la lunghezza delle trasferte e la durata del torneo. Non mancò comunque l'occasione per un nuovo allargamento del campionato (inizialmente previsto con 126 squadre divise in otto gironi - sette da 16 squadre e uno da 14) che salì al record di 145 squadre partecipanti, fra cui tre neoretrocesse e ben trenta neopromosse. Tra le neoretrocesse la , in difficoltà finanziarie, decise di non iscriversi al campionato.

Nel corso della stagione si registrarono numerose conferme rispetto alla precedente edizione: ben tre delle quattro finaliste perdenti, la , la Varese Sportiva e la , chiusero di nuovo in testa il proprio girone. Altri raggruppamenti furono appannaggio di squadre che venivano da una precedente buonissima annata come la , il , il  e la "Mario Umberto Borzacchini" di Terni. Nei gironi finali si ebbe la forzata defezione del Catania, a causa della decisione da parte della FIGC, presa a fine aprile, di escludere dai campionati nazionali le compagini siciliane per ragioni belliche (la Sicilia era stata dichiarata "zona di guerra" a causa della presenza di truppe nemiche in Tunisia e ciò aveva comportato la mancata disputa di diverse partite coinvolgenti squadre siciliane, per le difficoltà sia delle squadre sia degli arbitri di raggiungere tempestivamente il luogo dell'incontro, provocando gravi problemi organizzativi dato che il numero di partite rinviate era tale da rendere impossibile il loro recupero nei tempi previsti). A trionfare alla fine furono i varesini, i salernitani e i goriziani, a cui si aggiunse il  che beneficiò di un presunto caso di illecito sportivo attribuito ai parmigiani.

Quelli appena descritti furono però soltanto i formali esiti del campo. L'invasione statunitense della Sicilia porterà entro breve alla resa dell'Italia che diverrà campo di battaglia per numerosi eserciti. Il calcio sarà sospeso per due anni fino alla conclusione delle ostilità e alla ripresa, nel 1945, tutto l'organigramma delle competizioni calcistiche subirà una profonda ristrutturazione.

Formula 
Il D.D.S., nel pubblicare i calendari dei gironi, definì sia le ammissioni alle finali che le retrocessioni:
la prima classificata di ogni girone è ammessa ai due gironi di finale che avrebbero promosso in Serie B le prime due classificate di ognuno dei raggruppamenti;
le ultime due classificate dei gironi a 12 squadre, i gironi A - B - G - H - L - M, sarebbero state retrocesse in Prima Divisione (regionale);
le ultime tre classificate dei gironi a 13 squadre, i gironi C - D - E - F - I, sarebbero state retrocesse in Prima Divisione (regionale).
È proprio perché le retrocessioni erano state così definite, come per un qualsiasi campionato normale, che nel girone C fu giocato lo spareggio salvezza-retrocessione.

Terminato il campionato, e trovatasi nella difficile situazione di non poter programmare un nuovo campionato "regolare", la FIGC, commissariata per ordine del Commissario del CONI Alberto Bonacossa il quale nominò quale Commissario l'Avvocato Giovanni Mauro, decise il blocco delle retrocessioni garantendo a tutte le squadre in organico nella stagione 1942-1943 di poter prendere parte al primo campionato di Serie C del dopo guerra.

Alla ripresa dei campionati ufficiali, preso atto che molte squadre per motivi contingenti non potevano disputare i propri campionati, la FIGC offrì loro due possibilità: o iscriversi in una categoria inferiore senza fare classifica oppure rimanere inattive per una stagione ritornando a disputare la categoria acquisita alla fine della stagione sportiva 1942-1943.
Le squadre che non riuscirono a superare le difficoltà organizzative e reiscriversi alla stagione sportiva 1946-47 furono dichiarate inattive e radiate dai ruoli federali.

Abolito il quoziente reti alla fine della stagione 1941-1942, a parità di punti le società sono classificate a "pari merito". I colori sono stati desunti dai dettagli pubblicati dall'Agendina del Calcio edizione 1941-1942.

Girone A

Aggiornamenti 
Associazione Sportiva Vittorio Veneto e Gruppo Sportivo Fascio Giovanni Grion sono stati riammessi in Serie C.

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Le retrocessioni furono poi tutte bloccate.

Risultati

Calendario

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Le retrocessioni furono poi tutte bloccate.

Risultati

Calendario

Girone C

Aggiornamenti 
Il Gruppo Calcio Alfa Romeo si è sciolto. 
Il Marzotto Manerbio ha rinunciato alla Serie C 1942-1943.
L'Unione Sportiva Caratese e il Dopolavoro Meda, rinominato Dopolavoro Fogliano Meda, sono stati riammessi in Serie C.

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Il Cantù sarebbe retrocesso dopo aver perso lo spareggio salvezza con il Lissone.
Le retrocessioni furono in seguito tutte bloccate.

Risultati

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza

Girone D

Aggiornamenti 
I già retrocessi (nella stagione precedente) Associazione Calcio Pavese Luigi Belli e Dopolavoro Aziendale Vittorio Necchi, entrambi di Pavia, si sono fusi dando vita all'Associazione Calcio Pavia, di colore sociale l'azzurro. La Pavese Luigi Belli è stata nel frattempo riammessa in Serie C.
Il Galliate ha rinunciato alla Serie C 1942-1943.

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Le retrocessioni furono poi tutte bloccate.

Note:
Lo Sparta Novara ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Risultati

Calendario

Girone E

Aggiornamenti 
L'Associazione Calcio Ivrea è stata riammessa in Serie C.

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione.
      Escluso dal campionato. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Le retrocessioni furono poi tutte bloccate.

Note:
L'Asti esclusa dal campionato.

Risultati

Calendario

Girone F

Aggiornamenti 
L'Associazione Calcio Derthona è stata riammessa in Serie C.

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione. 
      Ritirato dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Le retrocessioni furono poi tutte bloccate.

Note:
L'Empoli ha scontato 1 punto di penalizzazione.
Il Cecina si è ritirato dal campionato.

Risultati

Calendario

Girone G

Aggiornamenti 
Amatori Calcio Bologna e Associazione Calcio Carpi sono stati riammessi in Serie C.

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione.
      Ritirato dal campionato. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Le retrocessioni furono poi tutte bloccate.

Note:
Il Baracca Lugo si ritirò dal campionato all'11ª giornata d'andata; validi per le altre squadre i risultati dell'andata.
L'Amatori Bologna ritirato dopo l'8ª giornata d'andata.

Risultati

Calendario

Girone H

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Le retrocessioni furono poi tutte bloccate.

Risultati

Calendario

Girone I

Aggiornamenti 
Dopolavoro Sportivo Comunale San Giovanni Valdarno e Unione Sportiva Arezzo sono stati riammessi in Serie C..
L'Associazione Calcistica Frentana Lanciano, promossa dalla Prima Divisione, ha rinunciato alla disputa della Serie C a calendario già compilato continuando a giocare in prima serie regionale.
L'Alba Motor cambia denominazione in A.S. Alba Roma.

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Le retrocessioni furono poi tutte bloccate.

Note:
Il Montevarchi ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Risultati

Calendario

Girone L

Aggiornamenti 
Unione Sportiva Civitavecchiese e Unione Sportiva Scafatese sono state riammesse in Serie C.

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Le retrocessioni furono poi tutte bloccate.

Note:
La Scafatese e la Cavese G. Berta hanno scontato 1 punto di penalizzazione.
Da controllare i gol fatti e subiti.

Risultati

Calendario

Girone M

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Le retrocessioni furono poi tutte bloccate.

Risultati

Calendario

Girone N

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione. 
      Esclusa dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Le retrocessioni furono poi tutte bloccate.

Note:
Il Nissena ha scontato 2 punti di penalizzazione.
Il Siracusa, il Mario Passamonte, la Juventus Trapani e il GIL Siderno hanno scontato 1 punto di penalizzazione.

La GIL Siderno è stata esclusa dal campionato.

Il campionato era di fatto terminato con il Catania già ammesso alle finali e unica squadra con la Nissena ad aver giocato tutte le partite utili (16 partite per tutti, più quelle del girone d'andata della G.I.L. di Siderno).
Le partite mancanti non furono disputate perché la FIGC, preso atto dello sbarco delle truppe alleate, non poteva più gestire questo campionato.

Finali 
Le squadre ammesse alle finali per la promozione in Serie B furono le seguenti: Pro Gorizia, Verona, Lecco, Varese, Biellese, Carrarese, Parma, Forlì, Borzacchini, Salernitana, Lecce e Catania.

Girone finale A

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B.
 Escluso a competizione in corso.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
Il Catania è stato escluso dalla fase finale per ragioni belliche (la Sicilia era stata dichiarata "zona di guerra" perché a rischio invasione che si concretò nel luglio 1943 dopo la conclusione dei campionati). Aveva già giocato la prima partita con il Borzacchini pareggiando 1-1, risultato che fu annullato.

Risultati

Calendario

Girone finale B

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Parma declassato all'ultimo posto in classifica per illecito sportivo accertato nella gara contro il Lecco del 30 maggio 1943.

Risultati

Calendario

Spareggi 
Spareggio promozione
Si concluse con la vittoria del Parma che fu però successivamente retrocesso all'ultimo posto nel girone finale per provati atti di corruzione nella gara contro il Lecco del 30 maggio 1943

Le modifiche del dopoguerra ai verdetti della stagione 1942-1943 
I campionati successivi furono sospesi per motivi bellici, ma le categorie di merito acquisite in questa stagione furono considerate tali anche per i campionati del dopoguerra, quindi le quattro promosse in Serie B (Varese, Salernitana, Pro Gorizia e Verona), mantennero la categoria ottenuta. Nel settembre 1943 erano state annullate solo le retrocessioni ma non le promozioni.

Al termine della guerra, nel 1945, le distruzioni lasciate in particolare dai combattimenti lungo la Linea Gotica causarono problemi di trasporto gravissimi attraverso l'Appennino tra la Pianura Padana e la Penisola Italiana. I campionati di calcio ripresero dunque con una stagione transitoria, quella del 1945-1946, in cui le due sezioni in cui era spaccata la stessa F.I.G.C. decisero la costituzione di due Leghe Nazionali distinte, la Lega Nazionale Alta Italia e la Lega Nazionale Centro-Sud che gestirono autonomamente i propri gironi di Serie C e le relative finali, e ciò influenzò diversamente il destino delle squadre di Serie C rispetto all'ultima stagione regolare (il 1942-1943) gestita interamente dal Direttorio Divisioni Superiori (D.D.S.).

Società del Nord 
 Promozione d'ufficio in Serie B-C di tutte le squadre approdate alla fase finale, la , il , il Lecco e il , in aggiunta a quelle già impostesi sul campo ma ad esclusione del  che, avendo avuto il campo di Masnago occupato quale deposito delle forze alleate, chiese alla F.I.G.C. la temporanea iscrizione per causa di forza maggiore alla Prima Divisione lombarda giocando a Induno Olona, saltando una stagione sportiva e ripresentandosi in Serie B solo nel 1946.
 Ammissione nel suddetto campionato misto anche di altre venti squadre ossia tutte quelle classificatesi entro il quarto posto in classifica nei gironi. Per sostituire poi cinque squadre delle trentasei complessivamente così definite, ne vennero selezionate altrettante a discrezione della Lega Nazionale Alta Italia, selezionandole tenendo conto della posizione di classifica, della solidità finanziaria, dei meriti sportivi pregressi, di un'equa rappresentanza geografica e, non ultime, di più o meno presunte ingiustizie subite durante il Ventennio fascista. Le società in questione furono:
 dal girone A il  che era l’unica ancora attiva
 dal girone B il  ritornato a essere S.P.A.L., il  e il Suzzara regolarmente, più il  per selezione
 dal girone C il , il Crema e la rinata Pro Sesto che andava a fondersi con il Dopolavoro Aziendale Falck ed i Giovani Calciatori Sestesi, più il  per selezione 
 dal girone D il Vigevano, il  e la Gallaratese regolarmente, e la Vogherese (ex V.I.S.A. Voghera) per selezione 
 dal girone E la , il Cuneo e il  regolarmente 
 dal girone F la Manlio Cavagnaro che riprese il nome di Fratellanza Sportiva Sestrese e i Dipendenti della Spezia che divennero lAusonia Spezia, le due squadre regolarmente attive
 dal girone G la  e il Panigale regolarmente, e il  per selezione 
 dal girone H il  per selezione.

 Abbandono dei ranghi federali delle società dell'Istria occupata dalla Jugoslavia:
la sola  di Isola d'Istria riuscì eccezionalmente a prendere parte al campionato di Serie C Alta Italia 1945-1946, nonostante l'occupazione titina, ma, al termine della stagione, fu sciolta e ricostituita come Isola, che aderì all'UCEF (Unione dei Circoli di Educazione Fisica), un'organizzazione sportiva filoslava che organizzava campionati nella Venezia Giulia occupata e successivamente nel Territorio Libero di Trieste, per poi affiliarsi alla Federazione calcistica della Jugoslavia nell'autunno 1951;
il  fu sciolto, per il carattere prettamente fascista, dalle autorità jugoslave e non ricostituito nemmeno quando Pola passò temporaneamente sotto l'amministrazione anglo-americana; tuttavia la FIGC, che a Pola continuò a organizzare i campionati della Sezione Propaganda fino al trattato di pace del 1947, non riconobbe lo scioglimento del Grion, ritenendolo semplicemente inattivo per cause di forza maggiore, e anche per questo respinse la richiesta di ammettere in Serie B una squadra di Pola tra le tre (A.S. Pola, U.S. Operaia e A.S. Edera) che si ritenevano eredi del Grion e ne rivendicavano il titolo sportivo;
la  cessò la propria attività per volontà delle autorità di occupazione jugoslave in linea con la loro politica di sciogliere le società professionistiche o compromesse con il passato regime fascista; il 29 luglio 1946 fu costituita a Fiume una nuova società, dal nome bilingue SCF Quarnero/SD Kvarner (il  attuale), che comprendeva tra i propri soci fondatori numerosi giocatori e dirigenti della Fiumana, e che fu ammessa, con più o meno velati scopi politici, al massimo campionato jugoslavo insieme alla parte maggioritaria dei soci della Ponziana (Ponciana Trst); 
la squadra fiumana dei , nella stagione 1945-1946, prese parte al campionato della città di Fiume vincendolo; nel 1946 cambiò denominazione in FD Javna Skladišta (letteralmente "Società di Educazione Fisica Magazzini Pubblici") e nel 1951 in NK Lučki Radnik (letteralmente "Club Calcio Operaio Portuale"), disputando le serie minori, a livello prettamente locale, del campionato jugoslavo di calcio.
 Annullamento di ogni retrocessione sul campo (stabilito in realtà già nel settembre 1943), ad eccezione dei casi di dissesto economico o scioglimento societario.

Società del Centro-Sud 
 Partecipazione della , promossa sul campo, al Campionato Misto Bassa Italia 1945-1946.
 Iscrizione di tutte le rimanenti squadre, se non finanziariamente dissestate, alla Serie C della Lega Nazionale Centro-Sud 1945-1946.

Note

Bibliografia 
Giornali
 Il Littoriale, quotidiano sportivo consultabile presso l'Emeroteca del CONI e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
 Gazzetta dello Sport, stagione 1942-43, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Civica di Torino;
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano,
 Biblioteca Civica Berio di Genova,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
 Il Giornale di Voghera, annate 1942-43, consultabile su lombardiabeniculturali.it.
 Il Messaggero, quotidiano consultabile presso la Biblioteca Digitale della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
Libri

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1942
Calcio nel 1943
1942